Vålö eller Vålön kan syfta på:

Finland 

 Vålö (Lemland, Åland), 
 Vålö (Kökar, Åland), 
 Vålö, Ingå, Nyland,

Sverige 
Vålön, ö i Vänern, Kristinehamns kommun och Värmland
Vålön (Härnösands kommun), ö i Västernorrlands län
Vålö (Härnösands kommun), fyr på Vålön i Västernorrlands län

Se även
 Valo
 Valö

Robotskapade Finlandförgreningar